Mayotte La Première peut désigner :

 Mayotte La Première, une chaîne de télévision ;
 Mayotte La Première, une chaîne de radio.